Guaymaral o Guaimaral puede referirse a:

Guaymaral, Cacique indígena, hijo adoptivo del Cacique Cúcuta. Pareja de Princesa Zulia.

Guaimaral, plantación de la especie de árbol, Guáimaro, (Brosimum alicastrum).
Caño Guaymaral, un riachuelo en Colombia.

Guaymaral, un corregimiento del municipio de Mompox, Bolívar (Colombia).
Guaymaral, un corregimiento en el municipio de Córdoba, Bolívar (Colombia).
Guaymaral, un corregimiento del municipio de Valledupar, Cesar (Colombia).
Parroquia Guaimaral, parroquia en el Municipio Arzobispo Chacón, Venezuela.
Club Campestre Guaymaral un club social en Colombia.
Aeropuerto Guaymaral, un aeropuerto en Colombia.
Humedal de Guaymaral y Torca un humedal en Bogotá, Colombia.
Avenida Guaimaral, una avenida en la ciudad de Cúcuta, Colombia.
Hotel Guaimaral un hotel en Florencia, Caquetá.
''' Guaimara, una vereda en Quimbaya Quindio